Gren ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Wenner-Gren (1881–1961), schwedischer Großindustrieller
 Erik Gren (1904–1959), schwedischer Althistoriker, Byzantinist und Bibliothekar
 Friedrich Gren (-1399–1452), Bischof von Seckau
 Friedrich Albrecht Carl Gren (1760–1798), deutscher Chemiker
 Gunnar Gren (1920–1991), schwedischer Fußballspieler
 Mats Gren (* 1963), schwedischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Grehn
 Grene